Люка Перрен (; 23 ноября 1999, Марсель, Франция) — французский футболист, защитник клуба «Страсбур».

Клубная карьера 
Перрен — воспитанник клуба марсельского «Олимпика». 24 сентября 2019 года в матче против «Дижон» он дебютировал в Лиге 1. Летом 2020 года Перрен продлил контракт с клубом.

Карьера в сборной 
Выступал за юношескую сборную Франции до 16 лет, в составе которой провёл одну игру в 2013 году.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Страсбур»
 Профиль футболиста на официальном сайте Лиги 1

Футболисты Франции
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Страсбур»